

Toponymes 

 Union City, ville de l'État de Géorgie ;
 Union City, ville de Californie ;
 Union City, ville du Tennessee ;
 Union City, ville du New Jersey ;
 Union City, ville de l'Ohio ;
 Union City, municipalité de l'Oklahoma ;
 Union City, borough de Pennsylvanie.

Autres 
 Union City, film américain sorti en 1980.